Александр Столяров:
 
 Столяров, Александр Арнольдович (род. 1953) — российский философ, переводчик.
 Столяров, Александр Геннадьевич (род. 1949) — российско-немецкий иконописец.
 Столяров, Александр Леонтьевич (1945—2020) — советский и российский певец, народный артист Российской Федерации (2000).
 Столяров, Александр Никанорович (1913—1993) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Столяров, Александр Николаевич (1959—2017) — российский режиссёр. Столяров, Александр Николаевич (род. 1953) — генерал-лейтенант ВС Российской Федерации.